Bosznia-Hercegovina
 Novi Grad, falu Szarajevó községben, Szarajevó kantonban
 Novi Grad, falu Odžak községben, a Szávamelléki kantonban
 Novi Grad, a korábbi Bosanski Novi város és község új neve a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Novi Grad, falu Oprisavci községben, Bród-Szávamente megyében

 Szlovénia
 Novi Grad, falu Sevnica községben, Posavska régióban